Cuba Gooding Sr. – cantante statunitense (1944- )
Cuba Gooding Jr. – attore statunitense (1968- )